Вейнгольд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вейнгольд, Александр Викторович (род. 10 октября 1953, Taпa, Эстонской ССР) — советский шахматист, международный мастер.
 Вейнгольд, Юрий Юлианович (1 апреля 1921, Раевка — 9 сентября 2012, Белгород) — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.